Le galop est une allure en équitation qui est sautée, basculée, diagonale et asymétrique à trois temps inégaux suivis d'une phase de projection.
 Les Courses de galop sont des courses hippiques variées (plat, obstacles, Steeple-Chase, Cross-Country).
 Les Galops sont des diplômes et examens de la Fédération française d'équitation.
 Le galop (danse) est un pas de danse et, par extension, danse qui utilise ce pas.
 En interaction fluide-structure, le galop est une vibration induite par écoulement apparaissant sur des cylindres de section non circulaire et se caractérisant par des  oscillations de grande amplitude (plusieurs diamètres). Voir l'article aéroélasticité.
 Le galop désigne de manière générale une allure rapide.